Mesapščina ali mesapski jezik je izumrl indoevropski jezik, ki ga je v antični dobi govorilo ljudstvo Mesapov v jugovzhodni Italiji, v pokrajini Apulija (italijansko Puglia).

Jezikoslovna uvrstitev 

Mesapščina predstavlja samostojno vejo indoevropske jezikovne družine. Nekateri jezikoslovci jo povezujejo z ilirščino in domnevajo, da so mesapski jezik v južno Italijo v predzgodovinski dobi ponesli ilirski priseljenci. V arheologiji to hipotezo podpirajo podobnosti v keramičnih in kovinskih predmetih na obeh straneh Jadrana, s stališča jezikoslovja pa povezava med mesapščino in ilirščino ni zanesljivo dokazana in v celoti sloni na podobnosti osebnih in krajevnih imen.

Mesapski napisi 

Napisi v mesapščini so iz obdobja med 6. in 1. stoletjem pr. n. št. Pisani so v mesapski pisavi, ki izhaja iz grškega alfabeta. O mesapskem jeziku ni znanega mnogo, ker je večina napisov zelo kratkih in se v glavnem sestojijo iz osebnih imen.

Primerjava besed 

Ime italijanskega mesta Brindisi (latinsko Brundisium, starogrško Brentesion) izvira iz prvotno mesapskega imena Brention.

Viri

Zunanje povezave
- v angleščini:
Indo-European database: The Messapic language  Cyril Babaev.
Víteliú: The Languages of Ancient Italy.
- v italijanščini:
Apulia et Calabria
I Messapi.
- v španščini:
Linguae Imperii: Mesapio 
Lengua Mesapia Promotora Española de Lingüística.

Glej tudi 
 Izumrli jezik
 Seznam izumrlih jezikov
 Seznam jezikov

Indoevropski jeziki
Izumrli jeziki
Staroveški jeziki